Намво́н (, Namwon-si) — город в провинции Чолла-Пукто, Южная Корея. Город находится в 45 минутах езды от центра провинции города Чонджу и в трех часах езды от Сеула. Город расположен недалеко от  национального Парка Чирисан.

Основан в 685 году. Сильно пострадал в 1596 году, во время Имджинской войны, когда после взятия города японцами, были убиты почти все его жители.

Города-побратимы 
 : Яньчэн

Ссылки 
 Официальный сайт города
 

Города Республики Корея
Чолла-Пукто